40 mm armata przeciwlotnicza Bofors - Działo 40 mm Boforsa
 Bofors 40 mm Mk1/Mk2 (Bofors 40 mm /56) - amerykańska morska licencyjna wersja działa Bofors 40 mm L/60.